Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 374 dans le monde.

 Route 374 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route nationale 374 en France